Vinsajärvi kan syfta på ett antal insjöar:

Finland
Vinsajärvi (sjö i Finland) ,

Sverige
Vinsajärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (4,59 ha)
Vinsajärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 744683-177989), sjö i Pajala kommun, 
Vinsajärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 745491-179892), sjö i Pajala kommun,  (6,76 ha)
Vinsajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Vinsajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, vid Isovinsa), sjö i Övertorneå kommun,

Se även
Vinsanjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn